IOP puede hacer referencia a:
Intenet of People, Jacques Dornbierer
 IOP, Instituto Oceanográfico de París.
 IOP, Instituto Oceanográfico del Pacífico.
 IOP, Institute of Physics.
 IOP, Instituto de la Opinión Pública.